Niektóre kościoły pod wezwaniem św. Wojciecha:

Polska 
Katedry:
 bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i świętego Wojciecha w Gnieźnie
 bazylika katedralna św. Wojciecha w Ełku
 konkatedra św. Wojciecha w Prabutach

Inne kościoły:
 kościół św. Wojciecha w Białej Rawskiej
 kościół św. Wojciecha w Białymstoku
 kościół św. Wojciecha w Brześciu
 kościół św. Wojciecha w Elblągu
 kościół św. Wojciecha w Gawłuszowicach
 kościół św. Wojciecha w Jeleśni
 kościół św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupa w Kaliszu
 kościół św. Wojciecha w Kaliszu
 kościół św. Wojciecha w Kielcach
 kościół św. Wojciecha w Koninie
 Kościół św. Wojciecha w Krakowie (Rynek Główny)
 Kościół św. Wojciecha w Krakowie (Bronowice)
 kościół św. Wojciecha w Krośnie
 kościół św. Wojciecha w Lidzbarku
 kościół św. Wojciecha w Łodzi
 kościół Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu
 kościół św. Wojciecha w Ostrołęce
 kościół św. Wojciecha w Płocku
 kościół św. Wojciecha w Poznaniu
 Kościół św. Wojciecha i św. Stanisława w Rzeszowie
 kościół św. Wojciecha w Szczecinie
 Kościół św. Wojciecha w Trzcielu
 kościół św. Wojciecha we Wrocławiu
 kościół św. Wojciecha w Złotorii

Czechy 
 katedra św. Wita, Wacława i Wojciecha w Pradze

Rosja 
 Kościół św. Wojciecha w Kaliningradzie

Ukraina 
 kościół św. Wojciecha księży Misjonarzy we Lwowie

USA 
 bazylika św. Wojciecha w Buffalo

Węgry 
 bazylika w Ostrzyhomiu

Wojciech, św.
Świątynie pod wezwaniem św. Wojciecha